Honigmann est un patronyme d'origine germanique, composé des mots allemands honig « miel » et mann « homme », notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Barbara Honigmann (née en 1949), romancière et artiste-peintre allemande ;
 Ernst Honigmann (1892–1954), bibliothécaire et historien allemand ;
  (1841–1913), entrepreneur allemand ;
 Heddy Honigmann (1951-2022), réalisatrice, productrice et scénariste néerlando-péruvienne ;
 Johannes Honigmann (né en 1976), traducteur allemand d'œuvres littéraires et théâtrales.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique